Grieser ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Grieser (1868–1955), deutscher Jurist, Politiker und Oberbürgermeister von Würzburg
 Angelika Grieser (* 1959), deutsche Schwimmerin
 Daniel Grieser (* 1964), deutscher Mathematiker; Professor für Analysis am Institut für Mathematik der Universität Oldenburg
 Dietmar Grieser (* 1934), österreichischer Autor und Journalist
 Gudrun Grieser (* 1947), deutsche Politikerin (CSU), Oberbürgermeisterin von Schweinfurt
 Heike Grieser (* 1965), Professorin für Kirchengeschichte der Antike, Patrologie und Christliche Archäologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 Helmut Grieser (* 1941), deutscher Historiker, Lehrer und Hochschullehrer
 Herbert Grieser (1919–2000), deutscher Maskenbildner
 Johannes Grieser (* 1955), deutscher Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Manfred Grieser (* 1938), deutscher Leichtathlet
 Rudolf Grieser (1899–1985), deutscher Archivar

Siehe auch:
 Grießer